Кры́мская астрофи́зическая обсервато́рия (сокр. КрА́О, код обсерватории 095) — обсерватория, расположенная в Бахчисарайском районе Крыма, вблизи посёлка Научный, в 25 километрах от Симферополя и в 12 километрах от Бахчисарая. Образована 30 июня 1945 года на основе симеизского отделения Пулковской обсерватории.

В честь обсерватории назван астероид (1725) КрАО.

Руководители обсерватории 
 1945—1952 — Шайн, Григорий Абрамович — руководитель строительства первый директор обсерватории в Научном.
 1952—1987 — Северный, Андрей Борисович.
 1987—2005 — Стешенко, Николай Владимирович.
 с января 2005 года — Ростопчина-Шаховская (Романова) Алла Николаевна.

Географическое положение 
Основная часть КрАО расположена на южном склоне горы Сель-Бухра на высоте 550—600 метров. Горы с восточной, южной и западной сторон покрыты лесами, блокирующими постороннюю засветку и стабилизирующими атмосферу. Они также поглощают пыль и снижают турбуленцию и силу ветра, обеспечивая хороший астроклимат. КрАО — это научный городок с развитой инфраструктурой, лабораториями, мастерскими, гостиницами и парком.

История обсерватории 
Крымская астрофизическая обсерватория была основана в начале XX века возле посёлка Симеиз на горе Кошка как частная обсерватория состоятельного любителя астрономии Николая Мальцова. В 1912 году она была передана в дар Пулковской обсерватории, после чего стала превращаться в полноценный научный центр, проводящий фотометрию звёзд и малых планет. В 1926 году на Кошке был установлен метровый английский рефлектор, самый значительный в Европе на то время.

Вторая мировая война практически полностью уничтожила обсерваторию. Но уже в июне 1945 года советское правительство приняло решение о её восстановлении и одновременно создании серьёзной обсерватории в центральном Крыму, где астроклимат больше подходит для установки крупных телескопов.

Первыми телескопами КрАО стали 48-дюймовый рефлектор и двойной 16-дюймовый рефрактор-астрограф фирмы Carl Zeiss, полученные по репарации из Германии. Постоянные наблюдения начались в начале 1950-х годов. Для проживания сотрудников в 1957 году в непосредственной близости от обсерватории был основан посёлок Научный, получивший своё название по предложению П. П. Добронравина.

 Украина
После распада СССР из инструментов обсерватории постоянно использовались только рефрактор-астрограф, причём в виде подставки под небольшой телескоп, с помощью которого изучался пепельный свет Луны по американской программе «Earthshine». Уникальный 48-дюймовый цейсовский рефлектор находился в почти нерабочем состоянии из-за отсутствия денег на ремонт износившейся механики и проржавевшего купола.

В 2009 году КрАО и лаборатория ГАИШ попали под угрозу уничтожения из-за начавшейся в марте 2009 года незаконной застройки территории КрАО коттеджным посёлком с развлекательными комплексами. Строительная фирма «Консоль», владельцем которой является В. А. Константинов, намеревалась реализовать проект застройки территории обсерватории: между уникальными телескопами планировалось строительство коттеджей, отеля, ресторана и развлекательных заведений. Планы были свёрнуты после протестов учёных и публикаций в СМИ.

В 2012 году обсерватория представляла собой один из крупнейших научно-исследовательских институтов СНГ. В обсерватории работало около 400 человек, из которых около 100 — научные сотрудники. НИИ КрАО был тесно связан с расположенной рядом Крымской лабораторией Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга. Всего на территории обоих учреждений к тому времени насчитывалось более 20 телескопов, почти все вели постоянные наблюдения небесных объектов. В частности, в обсерватории использовались Зеркальный телескоп Шайна с зеркалом диаметром  и башенный солнечный телескоп с зеркалом , входившие в число крупнейших астрономических инструментов в Европе.

В 2012 году очередную попытку уничтожить обсерваторию предпринял Кабинет министров Украины, издав распоряжение о реорганизации обсерватории, в результате которого она потеряет самостоятельность, статус юридического лица, возможность решать научные задачи и продолжать традиции одной из лучших научных школ на территории СНГ.

В 2012 году КрАО получила финансирование в сумме 12 миллионов гривен, в 2013 — 7,9 миллионов гривен, финансирование многих научных тем прекращено полностью.

На официальном сайте КрАО был начат сбор подписей под обращением учёных к общественности.

11 января 2013 года трудовой коллектив Научно-исследовательского института «Крымская астрофизическая обсерватория» принял решение подать иск о признании незаконным распоряжения Кабинета министров Украины о прекращении существования НИИ. По мнению научного коллектива, ликвидация юридического лица учреждения приведёт к бесконтрольной застройке и отчуждению земли у обсерватории.

На пресс-конференции 16 января 2013 года сотрудники КрАО озвучили своё видение дальнейшей судьбы обсерватории — при передаче обсерватории в состав Киевского национального университета имени Т. Шевченко она теряет статус юридического лица, что приводит к потере охранной зоны обсерватории. При этом также теряется акт на землю, что открывает путь к захвату земель обсерватории, включая её филиал — Симеизскую обсерваторию, на побережье Чёрного моря.

05 февраля и 11 марта 2013 года состоялись митинги за сохранение Крымской астрофизической обсерватории у зданий Совета Министров Крыма и Постоянного представительства президента Украины в Крыму.

12 февраля 2013 года на пресс-конференции в Симферополе, с участием представителей обсерватории и Министерства образования и науки, молодёжи и спорта Украины, директор департамента научной деятельности Минобразования Александр Якименко сообщил, что некоторые научные работники будут уволены. Заместитель директора обсерватории по научной работе Кирилл Антонюк сказал, что коллектив надеется, что Премьер-министр Украины Николай Азаров пересмотрит решение, и обсерватория войдёт в сферу управления Академии наук. По его информации, средств обсерватории хватит на полтора месяца уплаты за электроэнергию, и в случае отключения электричества всё оборудование обсерватории выйдет из строя.

 Российская Федерация
После присоединения Крыма к Российской Федерации российскими властями полуострова было создано Крымское республиканское предприятие (впоследствии — государственное бюджетное научное учреждение РК) «Научно-исследовательский институт „Крымская астрофизическая обсерватория“», подчинённое министерству образования Крыма. Распоряжением правительства России от 7 сентября 2015 года на базе обсерватории было создано федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Крымская астрофизическая обсерватория РАН». С 1 января 2016 года КрАО включена в состав РАН и ФАНО. Начался постепенный, но медленный процесс обновления оборудования.

Как и при Украине, на эти территории продолжаются посягательства. В декабре 2018 года частный застройщик из Москвы начал строительство внутри 3-километровой защитной зоны обсерватории. В 2015 году строительная фирма «Консоль» построила жилой комплекс «Лесной». В 2019 году продолжается строительство отеля «Консоль». Проверка прокуратурой документов, поданных застройщиком в Гостройнадзор, выявила «признаки подложности».

В 2019 году появились сообщения о том, что в связи с развитием инфраструктуры крымских городов и сёл, сопровождающейся количественным и качественным ростом уличного и внеуличного ночного освещения населённых пунктов, создаётся ночная засветка неба (т. н. «световое загрязнение»), что ставит под угрозу функционирование всей Крымской обсерватории и её ожидает судьба Пулковской обсерватории, которая в связи с засветкой от Санкт-Петербурга уже утратила свою функциональность для оптических наблюдений.

Подразделения обсерватории 

 Отдел физики звёзд (7 телескопов).
 Отдел физики Солнца и малых тел Солнечной системы (5 телескопов: БСТ-1, БСТ-2, КГ-1, КГ-2, АТ-64).
 Отдел внегалактических исследований и гамма-астрономии.
 Отдел радиоастрономии и геодинамики.
 Лаборатория перспективных разработок (ранее оптическая и механическая мастерские)

На территории, прилегающей к КрАО, расположена Крымская лаборатория ГАИШ.

В непосредственной близости от Научного построена станция Роскосмоса, наблюдающая за космическим мусором и ИСЗ. В состав станции входит два идентичных комплекса (по 4 инструмента в каждом) полностью автоматизированных зеркальных телескопов.

Список телескопов 

Солнечные:
 Башенный Солнечный Телескоп им. академика А. Б. Северного БСТ-1 (D = 1200 мм (целостат), d = 900 мм (Первичное зеркало), F = 50,4 м, 1954 год) — башня высотой 15 метров. Первоначально: целостат=70 см, гл. зеркало = 40 см, F=12, 21 и 35 м), в 1970-х модернизирован до: целостат=120 см, главное зеркало=100 см, F=50 и 70 м. Видно детали до 0.3 — 0.5 угл. сек. (что соответствует 200—400 км на Солнце). Башня была наращена на 10 метров, т.о. сейчас её высота составляет 25 метров.
 Башенный Солнечный Телескоп БСТ-2 (D = 600 мм (целостат), d = 450 мм (главное зеркало), F = 12 м, 1970-е);
 Коронограф КГ-1 (D = 210 мм, F = 3500 мм, 1950-е);
 Коронограф КГ-2 (коронограф типа Никольского, D = 530 мм, F = 13000 мм, 1950-е);
 Гамма-телескоп РЧВ-1 (1,5 м × 4 — прожекторные зеркала, 1972 год);
 Гамма-телескоп ГТ-48 (GT-48) (1,2 м × 48, две подвижные секции по 24 зеркала, общая площадь 54 м², 1989 год);
 2,6-м телескоп Шайна (ЗТШ) (D = 2600 мм, f = 10 000 мм (минимальное значение), 1961 год, ЛОМО) — крупнейший телескоп в то время в СССР и в Европе, сейчас входит в тройку крупнейших телескопов СНГ (ещё два: БТА и Бюракан);
 1,25-м телескоп АЗТ-11 с 5-канальным фотометром-поляриметром (D = 1250 мм, f = 16 250 мм, 1981 год) — на момент постройки полная автоматизация;
 1,22-метровый рефлектор, Цейсс-122, 48-дюймовый рефлектор (D = 1220 мм, f = ??? мм) — получен по репарации из Бабельсбергской обсерватории взамен погибшего 1-м телескопа в Симеизе, первый телескоп, установленный в КрАО — 1947 год. Изготовлен фирмой «Карл Цейс Йена» в 1915 году. Именно на нём Козырев в 1958 году наблюдал извержение вулканических газов из кратера Альфонс на Луне;
 80-см телескоп РК-800, Ричи-Кретьен (D = 800 мм, f = 12,8 м, установлен в 1983 году); По состоянию на 2020 год находится на модернизации.
 70-см телескоп АЗТ-8 (D = 700 мм, f = 2820 мм, F/16 и F/4, ЛОМО, 1964 год) — в 1964 году установлен в Симеизе. В 1977 году перевезён в Научный;
 64/70-см телескоп АТ-64, камера Richter-Slevogt (D = 640 мм, f = 900 мм) c ПЗС-камерой SBIG ST-8. Получен по репарации. В 1946 году установлен в Симеизе, в 60-х годах перевезён в Научный; Используется для наблюдений за космическим мусором.
 50-см телескоп МТМ-500 (D = 500 мм, f = 6500 мм, 1947 г.в., ЛОМО) — менисковый телескоп Максутова с телевизионной трубкой, третий установленный телескоп в обсерватории; В настоящее время оснащен ПЗС-камерой Apogee.
 40-см двойной астрограф «Карл Цейс Йена» (D = 400 мм, f = 1600 мм), изготовлен в 1944 году, второй инструмент обсерватории, получен по репарации, установлен в 1949 году — бывший подарок от Гитлера для Муссолини с целью создания обсерватории в Италии;
 38-см телескоп К-380 (Кассегрен, D = 380 мм, f = 5 м) установлен в 1998 году, используется для высокоточной BVRI-фотометрии катаклизмических переменных;
 АСТ-1200 или «Синтез» (D = 1,2 м, f = 12 м, с 1978 года) — законсервированный экспериментальный телескоп, главное зеркало которого состоит из семи подвижных шестиугольных элементов; В марте 2018го года сотрудники КрАО приступили к восстановлению этого инструмента.
 Экскурсионный Кассегрен АЗТ-7ч (D=240 мм, f=3600 мм);
 АЗТ-7 (D = 200 мм, F/10) в 1990-х годах использовался по совместной программе с Санкт-Петербургским Университетом; был установлен на одной монтировке с АЗТ-8
 22-метровый радиотелескоп РТ-22;
 Радиотелескоп РТ-2;
 Радиотелескоп РТ-3;
 Радиотелескоп РТМ.

Направления исследований 
 Физика звёзд.
 Внегалактические исследования.
 Радиоастрономия.
 Гамма-астрономия.
 Экспериментальная астрофизика.
 Оптическое производство.
 Физика Солнца и солнечной активности.
 Химический состав звёздных атмосфер.
 Магнетизм и нестационарность звёзд.
 Галактики с активными ядрами.
 Источники космических лучей.
 Радиоастрономические исследования Солнца, звёзд и галактик.
 Радиоинтерферометрические наблюдения для астрофизических и геодинамических задач.
 Разработка наземных и космических оптических телескопов нового поколения.
 Конструирование и изготовление светоприёмной аппаратуры для астрофизических наблюдений.
 Исследование планет и малых тел солнечной системы.
 Патрульные наблюдения за астероидами, сближающимися с Землёй.
 Исследование глобальных движений материков и полюсов Земли.
 Наблюдения ИСЗ, АМС и малоразмерных фрагментов на ГСО.

Тематика работ обсерватории весьма обширна. Например, в лаборатории физики звёзд изучаются: магнетизм и активность звёзд, строение звёздных атмосфер, нестационарные звёзды, взаимодействующие двойные звёзды, малые тела Солнечной системы.

Основные достижения 
 Список объектов, открытых крымскими астрономами
 В обсерватории открыто более 1500 астероидов, множество переменных звёзд, вулканические явления на Луне (наблюдения кратера Альфонс Н. А. Козыревым в 1958 м году) и 3 кометы
 Н. С. Черных открыл 2 кометы
 Разработка и изготовление фотометра излучения неба для АМС «Луноход-2»
 Разработка и изготовление солнечного телескопа «Орбитальный Солнечный Телескоп» — «ОСТ-1» для орбитальной станции «Салют-4»
 Разработка и изготовление 80-см УФ-телескопа для космической станции «Астрон»
 В 1974 году открыты пульсации Солнца как единого тела с периодом 2 ч 40 мин и амплитудой изменения радиуса 10 км
 С 1959 года на спутниках и космических станциях было установлено четырнадцать приборов КрАО, с которыми проводились внеатмосферные наблюдения Солнца и яркости звёздного неба в ультрафиолетовом диапазоне
 С 1988 года участие в работе над проектом «Спектр-УФ»
 С 1947 года выпускается сборник научных трудов «Известия Крымской астрофизической обсерватории». Уже опубликовано 93 тома. С 1977 года издание переиздаётся в США на английском языке
 В 1964 году А. Н. Абраменко и др. на телескопе МТМ-500 (D = 500 мм, f = 6500 мм) с помощью чувствительной телевизионной аппаратуры достигли проницания 20m  при экспозиции 4 секунды
 На 40-см двойном астрографе Карл Цейс Йена (D = 400 мм, f = 1600 мм) было открыто 1279 новых астероида и 2 кометы (в 1975 году комета Смирнова-Черных и в 1977 году комета Черных
 Открытие Г. Шайном и О. Л. Струве вращения звёзд
 Открытие Г. А. Шайном и В. Ф. Газе аномалий в изотопах углерода — Сталинская премия
 Один из первых количественных анализов солнечных вспышек Северного и Мустеля — Сталинская премия
 Открытие Г. А. Шайном сотен новых диффузных туманностей, первые оценки межзвёздного магнитного поля, экспериментальные основы концепции образования звёзд из межзвёздной среды
 Основы теории ударных волн в межзвёздной среде Пикельнера
 Первые экспериментальные свидетельства выгорания водорода в горячих звёздах — Боярчук
 Решение загадки симбиотических звёзд Боярчуком
 Открытие натрий-неонового цикла горения в горячих звёздах Боярчуком и Любимковым
 Первые спектры звёздных вспышек с высоким временным разрешением, количественный анализ (Гершберг и Чугайнов)
 Открытие переменной поляризации нестационарных звёзд Шаховским
 Многолетние ряды спектральных наблюдений активных галактик Проником-Чуваевым-Сергеевым, концепция Проника двухфазной межзвёздной среды в этих объектах, оценки Сергеевым С. Г. масс чёрных дыр
 Открытие литиевых пятен на химически пекулярных звёздах с магнитными полями — Полосухина
 Открытие чёрнотельности излучения звёздных вспышек в максимуме блеска Ловкой.
 Один из первых в мире сегментированных телескопов АСТ-1200 или "Синтез"

Известные сотрудники 

 Альбицкий, Владимир Александрович
 Боярчук, Александр Алексеевич
 Гершберг, Роальд Евгеньевич
 Добронравин, Пётр Павлович
 Журавлёва, Людмила Васильевна
 Карачкина, Людмила Георгиевна
 Козырев, Николай Александрович
 Копылов, Иван Михеевич
 Никонов, Владимир Борисович
 Северный, Андрей Борисович
 Смирнова, Тамара Михайловна
 Стешенко, Николай Владимирович
 Черных, Николай Степанович
 Черных, Людмила Ивановна
 Шайн, Григорий Абрамович

Адрес обсерватории 
 298409, Республика Крым, пгт. Научный

См. также 
 Крымская лаборатория ГАИШ МГУ
 Симеизская обсерватория
 Список астрономических инструментов

Примечания

Литература 
 «Крымская астрофизическая обсерватория», П. П. Добронравин, Н. В. Стешенко, 1965 год
 «Астрономические обсерватории Советского Союза», Пономарев Д. Н., 1987 год
 «Из истории Крымской астрофизической обсерватории. Сборник рассказов.» Составитель А. В. Брунс, 2008 год

Ссылки 
 Официальный сайт КРАО
 Карта на wikimapia.org с указанием объектов на территории обсерватории
 Научный (КрАО), Пулкон
 История Крымской обсерватории, П. П. Добронравин, «Земля и Вселенная»
 Подробный рассказ об истории, достижениях и работе обсерватории, Астронет, оригинал
 Подробный рассказ об истории, достижениях и работе обсерватории-2
 Подробный рассказ об истории, достижениях и работе обсерватории-3
 Список астероидов, открытых в обсерватории
 Список открытий, сделанных в обсерватории
 Описание КрАО на сайте ЮНЕСКО
 Описание КРАО
 Описание КрАО на сайте Астротурист
 Фотографии телескопов КрАО и природы вокруг. Художественное фото, январь 2010 года.
 Украинскую астрономию придавила «Консоль»
 Красивые фотографии обсерватории

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Crimean Astrophysical Observatory»

Астрономические обсерватории Крыма
Появились в 1945 году в России
Научные институты Крыма
Здания и сооружения Бахчисарайского района
Крымская астрофизическая обсерватория
1945 год в Крыму